Den Namen Reformationsdenkmal tragen
 das Internationale Reformationsdenkmal in Genf, siehe Reformationsdenkmal (Genf)
 das zerstörte Reformationsdenkmal in Leipzig, siehe Reformationsdenkmal (Leipzig)
 das württembergische Reformationsdenkmal an der Hospitalkirche in Stuttgart, siehe Reformationsdenkmal (Stuttgart)
 der Reformationsstein an der Sagsdorfer Brücke in Mecklenburg

Siehe auch:
 Lutherdenkmal 
 Hutten-Sickingen-Denkmal
 Bugenhagenbrunnen